César Charlone puede referirse a:

 César Charlone (1895-1973), político uruguayo;
 César Charlone (1950-), cineasta uruguayo.